Huimin bezeichnet:

 Huimin (惠民县), Kreis in der chinesischen Provinz Shandong
 Huimin (Hohhot) (回民区), Stadtbezirk der Stadt Hohhot in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Huimin (Yanbian) (惠民乡), Gemeinde im Kreis Yanbian der chinesischen Provinz Sichuan
 Huimin (Lancang) (惠民哈尼族乡), Nationalitätengemeinde der Hani im Autonomen Kreis Lancang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Huimin (Banan) (惠民街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Banan von Chongqing, Volksrepublik China
 Huimin (Donghe) (回民街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Donghe von Baotou in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Huimin (Jiashan) (惠民街道), Straßenviertel im Kreis Jiashan der chinesischen Provinz Zhejiang
 Huimin (Wujiang) (惠民街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wujiang von Shaoguan in der chinesischen Provinz Guangdong